Calw bezeichnet

 Calw, Stadt in Baden-Württemberg
 Landkreis Calw, Landkreis in Baden-Württemberg
 das Adelsgeschlecht der Grafen von Calw

Namensträger aus dem Geschlecht:
 Bruno von Calw (vor 1070–1109), kaiserlicher Gegenbischof von Metz
 Erlung, Graf von Calw († 1121), Bischof von Würzburg, siehe Erlung
 Gottfried von Calw († 1131), Graf von Calw, Pfalzgraf bei Rhein
 Uta von Calw (~1115/1120–1197), Gründerin des Klosters Allerheiligen im Schwarzwald, Ehefrau von Welf VI., siehe Uta von Schauenburg

andere Namensträger:
 Sebastian Calw (1600–1673), Bürgermeister von Heilbronn
 Ulrich Rülein von Calw (1465–1523), Humanist, Montanwissenschaftler und Bürgermeister von Freiberg

Siehe auch:
 Calf